Frédéric Le Play (1806-1882), économiste, homme politique et sociologue français ;
 Albert Le Play (1842-1937), homme politique français ;
 Julian le Play (1991), chanteur autrichien ;